São Luís do Quitunde kan syfta på:

Brasilien 

 São Luís do Quitunde (kommun), Alagoas, 
 São Luís do Quitunde (ort), Alagoas,